Совхо́з — пассажирская остановочная платформа
 Совхоз (платформа МЖД) — платформа на Рязанском направлении Московской железной дороги, в Раменском районе Московской области в 50 километрах от Казанского вокзала;
 Совхоз (платформа в Сочи) — платформа Северо-Кавказской железной дороги, в микрорайоне Детляжка Лазаревского района города Сочи Краснодарского края;

См. также 
 Совхоз (значения)